Az 1982-es jégkorong-világbajnokság a 48. világbajnokság és az 59. Európa-bajnokság volt, amelyet a Nemzetközi Jégkorongszövetség szervezett. A vb-ken a csapatok három szinten vettek részt. A világbajnokságok végeredményei alapján alakult ki az 1983-as jégkorong-világbajnokság csoportjainak mezőnye.

Ez volt a 48. világbajnokság és az 59. Európa-bajnokság, melyet a Szovjetunió nyert meg 18. és 21. alkalommal.

A csoportos vb 
Az A csoportos világbajnokságot a finnországi Helsinkiben és Tampereben rendezték meg április 15. és 29. között. A nyolc induló csapat egy selejtezőcsoportot alkotott. Az első négy helyezett újabb csoportmérkőzésen, ahová magukkal vitték minden selejtezőbeli eredményüket, döntötték el az érmek sorsát.

Selejtező

Mérkőzések

Végeredmény

Döntő

Mérkőzések

Végeredmény

A világbajnokság végeredménye

B csoportos vb 
A B csoportos vb küzdelmeit 8 csapattal Klagenfurtban bonyolították le.

Mérkőzések

Végeredmény

C csoportos vb 
A C csoportos vb küzdelmeit 8 csapattal Jacában bonyolították le.

mérkőzések

Végeredmény

Források 

Vilagbajnokság
Jégkorong-világbajnokságok